Велюр — чистошерстяна ворсована тканина з пряжі суконного прядіння.
 Велюр — вид ворсової шкіри.
 Велюр-дю-Касаї (касайський оксамит) — вид тканини, виробленої в Демократичній Республіці Конго.

Посилання